Skateboard – sport
Skateboard – attrezzo usato per praticare l'omonimo sport
Skateboard – film del 1978 diretto da George Gage